Tyrannoraptora è definito come il clade che contiene "Tyrannosaurus rex, Passer domesticus (passero domestico), il loro ultimo antenato comune e tutti i suoi discendenti". Il clade venne nominato nel 1999 dal paleontologo americano Paul Sereno, anche se nel suo concetto originale Tyrannosauroidea era il sister taxon di Pennaraptora. Da allora, le analisi filogenetiche hanno scoperto che il gruppo comprende anche Compsognathidae, Ornithomimosauria, Alvarezsauroidea e Therizinosauria. Quindi i tyrannoraptorani sono divisi in tyrannosauroidi e maniraptoromorfi.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Celurosauri